Samuel de Champlain était un explorateur, géographe, dessinateur français, et le fondateur de la ville de Québec.
Samuel-De Champlain est une école secondaire de l'arrondissement Beauport de la ville de Québec, Canada.
Samuel-De Champlain est un pont routier qui relie les villes de Brossard et Montréal en traversant le fleuve Saint-Laurent.

Voir aussi